Stock Judging Pavilion bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Stock Judging Pavilion (Iowa), ID-Nr. 84001280
 Stock Judging Pavilion (South Dakota), ID-Nr. 78002538